Glasford ist der Name von

 Glasford (Illinois), Ort im südlichen Peoria County in Illinois
 Glasford-Krater, Einschlagkrater daselbst